

Integralne części miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 4
 Mokradle – część miasta Zakroczym
 Mokradle – część wsi Śladów w woj. małopolskim, w pow. miechowskim, w gminie Słaboszów
 Mokradle – część wsi Ociesęki w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Raków
 Mokradle – przysiółek wsi Wólka Pokłonna w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Raków